Ferslev ist der Name folgender Orte:
 Ferslev (Frederikssund Kommune) in Dänemark
 Ferslev Sogn, Kirchspiel um den Ort Ferslev
 Ferslev (Aalborg Kommune) in Dänemark

Ferslev ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Ferslev (* 1886), dänische Filmschauspielerin